Куатро де Марзо има више значења:

 Куатро де Марзо, Јонке (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Куатро де Марзо (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику